Spichiger ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Spichiger (* 2001), französischer Fechter
 Auguste Spichiger (1842–1919), Schweizer Gewerkschafter
 Friedrich Spichiger (1875–1937), Schweizer Politiker
 Rodolphe Spichiger (* 1946), Schweizer Botaniker

Siehe auch:
 Spychiger